Американський штат Західна Вірджинія поділяється на 55 округів.

Західна Вірджинія